Naselja u Sloveniji:
 Prihova (Nazarje, Slovenija), naselje u općini Nazarje
 Prihova (Oplotnica, Slovenija), naselje u općini Oplotnica